Amerikansk kan syfta på
  Amerika – någon eller något som förknippas med dubbelkontinenten
 USA – någon eller något som förknippas med landet .

Se även 
  Amerikanska – amerikansk engelska
 Amerikaner –  i Sverige – i första hand på personer som är medborgare i USA, i andra hand på personer som bor på kontinenten Amerika
 Amerika (olika betydelser)
 American
 Americana